Rod Phillips peut désigner :

  (né en 1941), commentateur sportif canadien ;
  (né en 1952), joueur américain de football américain ;
 Rod Phillips (né en 1965), homme d'affaires et politique ontarien.

Voir aussi 
 (1942-1969), joueur d'échec professionnel néo-zélandais